karwei (klus), een klus, een opdracht.
 Karwei (winkel), een winkelketen voor doe-het-zelf- en tuinartikelen.
 karwij, een plant